или  — древняя школа кэндзюцу, классическое японское боевое искусство (корю), основанное между 1604—1640 годами знаменитым мастером фехтования Миямото Мусаси. Нитэн Ити-рю известна прежде всего техниками фехтования при помощи двух мечей, катаны и вакидзаси, которые Мусаси назвал  или .

История 
Школа Нитэн Ити-рю была основана в XVII веке (между 1604—1640 годами, начало периода Эдо) мастером Миямото Мусаси.

Примерно около 1640 года, Мусаси решил передать руководство над школой трём своим лучшим ученикам (всего у него их было около тысячи). Это были , его младший брат  и . По мнению Миямото Мусаси, Магонодзё не очень преуспевал в отражении атак, но был хорош в нападении. Фурухаси же наоборот не хватало техничности. В результате Тэрао Магонодзё получил трактат, известный как Книга пяти колец. Хосокава Мицухиса сделал две копии этого документа: одну для Фурухаси Содзаэмона и одну для себя (самое известное издание на сегодняшний день).

Впоследствии Магонодзё назначил преемником Кюманосукэ, который получил Хёхо Сан-Дзюго и два меча от Миямото Мусаси

Преемственность в Хёхо Нитэн Ити-рю (название было определено самим Мусаси к концу его жизни) не следует наследственному принципу. Переход школы в другие руки производится путём передачи двух вещей: свитка с описанием техник и деревянный меч самого Миямото Мусаси, с которым он тренировался и использовал в качестве трости в последние годы жизни.

В XX веке 8-м сокэ стал Аоки Кикуо. В 1961 году он выдал звание сокэ-даи своему ближайшему ученику, Госё Мотохару. 9-м сокэ был назначен Киёнага Таданао (Аоки Кикуо желал, чтобы знания школы Нитэн Ити-рю не были утеряны). В 1955 году Госё Мотохару получил мэнкё кайдэн школы Миямото Мусаси. В 1967 году Аоки Кикуо умер и в последующие годы Мотохару и Таданао продолжали представлять школу в Японии.

В 1976 году Киёнага Таданао внезапно умер и не оставил наследника. По этой причине Госё Мотохару продолжил представлять школу Нитэн Ити-рю в качестве сокэ. Спустя 8 месяцев семья Киёнага попросила Госё обучить Имаи Масаюки и сделать его 10-м главой школы. Мотохару обучал Имаи Масаюки, а также Киёнага Фумия (сын Таданао), полной по полной учебной программе школе. Все вместе они представляли Нитэн Ити-рю на различных мероприятиях во многих странах мира.

В конце 1980 года пути Имаи Масаюки и Госё Мотохару разошлись. К этому времени Госё получил 8-й дан в иайдо, а также выступал ответственным за школу Сэкигути-рю.

Наиболее известная запись об оригинальных методиках Нитэн Ити-рю сделана в 1981 году и находится в Будокане. Согласной ей Госё Мотохару является утидати, а Имаи Масаюки — сидати.

В ноябре 2003 года Имаи Масаюки решил отменить титул сокэ. Он решил назначить трёх преемников, которые будут называться дай ути. Ими стали Киёнага Фумия, Чин Кин (старейший ученик Аоки Кикуо) и Ивами Тосио.

В 2004 году Киёнага Фумия скончался, и на нём закончилась линия Киёнага. Дело продолжил Госё Мотохару. Так была создана дочерняя линию Нитэн Ити-рю. Нынешний её представитель — Ёсимоти Киёси, сын Мотохару.

10-й сокэ Имаи Масаюки умер в 2006 году. Однако еще во время инаугурации 20-го декабря 2003 года в Кокура, школа была передана к Ивами Тосио от предыдущего главы школы Имаи Масаюки. Таким образом Ивами Тосио стал 11-м сокэ основной линии Хёхо Нитэн Ити-рю.

Во время инаугурации 24 ноября 2013 года в Кокура, школа была передана Ивами Тосио текущему главе, Кадзия Таканори. Он стал 12-м сокэ основной линии Хёхо Нитэн Ити-рю. Помимо него на сегодняшний день традиции школы передают Чин Кин, Ёсимоти Киёси, Мията Кадзухиро (линия Хосокава-кэ) и Миягава Морихито (линия Миягава-ха).

Техники 
На сегодняшний день в программу обучения Хёхо Нитэн Ити-рю входят следующие техники:

Тати Сэйхо () — 12 ката с длинным мечом:
 Сассэн ();
 Хассо Хидари ();
 Хассо Миги ();
 Укэ Нагаси Хидари ();
 Укэ Нагаси Мигэ ();
 Модзи Гамаэ ();
 Хари цукэ ();
 Нагаси Ути ();
 Тора Бури ();
 Кадзуки ();
 Айсэн Ути домэ ();
 Амаси Ути ().

Кодати Сэйхо () — 7 ката с коротким мечом:
 Сассэн ();
 Тюдан ();
 Укэ Нагаси ();
 Модзи Гамаэ ();
 Хари Цукэ ();
 Нагаси Ути ();
 Айсэн ().

Нито Сэйхо () — 5 ката с двумя мечами, соответствующих 5 формам из Книги Воды:
 Тюдан ();
 Дзёдан ();
 Гэдан ();
 Хидари Ваки Гамаэ ();
 Миги Ваки Гамаэ ().

Бодзюцу — 12 ката с бо (7 — бо против бо, 13 — бо против меча).

Айкути Роппо — 6 техник с ножом.

Дзюттэ то дзюцу — 5 техник против меча.

Согласно Госё Мотохару Ханси (сихан Нитэн Ити-рю), техники Айкути Роппо были сформированы на основе свободных форм нито с использованием фукуро-синай, но никак не ката.

Уровни передач 
В Нито Ити-рю принята следующая система передачи знаний:

 Сёдэн (тати);
 Тюдэн (тати, кодати);
 Окудэн (тати, кодати, нито);
 Мэнкё (тати, кодати, нито и бодзюцу);
 Мэнкё кайдэн (все техники школы и их глубокое понимание).

Генеалогия 
Официальная линия передач Нитэн Ити-рю выглядит следующим образом:

 Миямото Мусаси Фудзивара но Гэнсин;
 Тэрао Кюманосукэ Нобуюки;
 Тэрао Кёэмон Кацуюки;
 Ёсида Дзёсэцу Масахиро;
 Санто Хикодзаэмон Киёаки;
 Санто Ханбэй Киёаки;
 Санто Синдзюро Киётакэ;
 Аоки Кикуо Хисакацу;
 Киёнага Таданао Масадзанэ (сокэ с 1967 по 1975 год) / Миягава Ясутака;
 Имаи Масаюки Нобукацу (сокэ с 1976 по 2003 год, умер в 2006 году) / Миягава Морихито / Киёнага Фумия;
 Ивами Тосио Харукацу (с 2003 по 2013 год).

Уже начиная с 8-го сокэ школы, Аоки Кикуо Хисакацу, линия передач школы раскололась на несколько ветвей. Так, например, право преподавать получил Госё Мотохару Ханси. Наследниками Имаи Масаюки Нобукацу считаются Ивами Тосио Харукацу и Таканори Кадзия.

На сегодняшний день традиции Нитэн Ити-рю передают:

 Чин Кин (11-ый сокэ с 2003 года);
 Ёсимоти Киёси (род. в 1948 году, 12-ый сокэ с 2007 года);
 Мията Кадзухиро (линия Хосокава-кэ);
 Миягава Морихито (линия Миягава-ха);
 Таканори Кадзия (12-ый сокэ с 2013 года).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Нитэн Ити-рю на сайте организации Нихон Кобудо Кёкай
 Нитэн Ити-рю, сэнсэй Кудзия Таканори
 Сайт про Миямото Мусаси 
 

Боевые искусства Японии